Anežka Hesenská (31. května 1527, Marburg – 4. listopadu 1555, Výmar) byla hesenskou princeznou a sňatkem nejdříve saskou kurfiřtkou a poté saskou vévodkyní.

Život 
Anežka se narodila jako nejstarší dítě lankraběte Filipa I. Hesenského a jeho první manželky Kristýny Saské. Poprvé se Anežka provdala jako ani ne čtrnáctiletá 9. ledna 1541, a to za o šest let staršího vévodu (a pozdějšího kurfiřta) Mořice Saského. Sňatek mezi nimi nebyl domluven rodiči, ale jednání o něm zahájil samotný Mořic s Anežkou, což bylo v té době velmi neobvyklé. Jejich dochované dopisy zaznamenávají mezi manželi navázané přátelství a vzájemnou důvěru. Anežka byla také informována o politických plánech svého manžela. Po smrti své matky Kristýny v roce 1549 převzala Anežka dozor nad výchovou mladších sourozenců. Anežka měla s Mořicem dvě děti, syn však zemřel v kojeneckém věku:

 1. Anna (23. 12. 1544 Drážďany – 18. 12. 1577 tamtéž)
 ⚭ 1561 Vilém I. Oranžský (24. 4. 1533 Dillenburg – 10. 7. 1584 Delft), kníže oranžský, místodržitel provincií Holland, Zeeland, Utrecht, západní Frísko, Voorn a Briel, od roku 1581 hlava Spojených provincií nizozemských
 2. Albrecht (28. 11. 1545 Drážďany – 12. 4. 1546 tamtéž)

Kurfiřt Mořic zemřel 9. ledna 1553, po dvanácti letech manželství, na zranění, která utrpěl v bitvě u Sievershausenu.

26. května 1555 se osmadvacetiletá vdova podruhé provdala za o dva roky mladšího saského vévodu Jana Fridricha II. V době sňatku však už Anežka měla špatné zdraví a zemřela o šest měsíců později na následky potratu. Pohřbena byla v kostele sv. Petra a Pavla ve Výmaru; neznámý autor však tvrdí, že příčinou její smrti byla otrava.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesenští
Wettinové (albertinská větev)
Saské kurfiřtky
Narození 31. května
Narození v roce 1527
Narození v Marburgu
Úmrtí 4. listopadu
Úmrtí v roce 1555
Úmrtí ve Výmaru
Zemřelé v souvislosti s porodem
Ženy